Stryper — американская рок-группа, играющая в стиле глэм-метал. Включает в свой состав Майкла Свита (вокалиста, соло-гитариста), Оза Фокса (гитариста), Перри Ричардсона (бас-гитариста) и Роберта Свита (барабанщика).

История 
Сформировалась в 1983 году. Первоначально она называлась Roxx Regime, однако вскоре название было заменено на Stryper. Целью музыкантов было стать первой христианской рок-группой, достигшей серьёзного признания. Группа подписала контракт с фирмой Enigma Records и в 1983 году выпустила свой первый альбом — The Yellow and Black Attack.

К середине 1980-х годов Stryper достиг максимальной популярности — их альбом To Hell with the Devil стал «платиновым», позже был включен в список «Величайших христианских музыкальных альбомов всех времен». Баллада «Honestly» из этого альбома поднялась до 23-й строчки Billboard Hot 100. После этого группа выпустила ещё два диска, ставших золотыми, однако в 1992 году музыканты объявили о прекращении совместной деятельности.

В 2003 году группа вновь воссоединилась и возобновила концертную и студийную деятельность. 

Выпущенный ими альбом No More Hell to Pay в 2013-м взобрался на 35-ю строчку Billboard 200, что лишний раз доказывает, что интерес к группе еще не потерян. Кроме того, в вышедшем в 2013-м году боевике Майкла Бэя «Кровью и потом: Анаболики» с Дуэйном Джонсоном и Марком Уолбергом в главных ролях, есть забавный эпизод, в котором присутствует весьма удачная шутка, связанная с группой, что свидетельствует её былой популярности в 80-х.

Название 
В оформлении большинства дисков обязательно присутствует надпись «Isaiah 53:5» — указание на стих из Книги пророка Исаии, в котором сказано: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились» (). Барабанщик Stryper также создал бэкроним для названия группы: «Salvation Through Redemption Yielding Peace, Encouragement and Righteousness».

Состав

Текущий состав 
 Майкл Свит — вокал, гитара, пианино (1983—1992, 1999—2001, 2003—наши дни)
 Роберт Свит — ударные (1983—1993, 1999—2001, 2003—наши дни)
 Перри Ричардсон — бас-гитара (2017—наши дни)
 Оз Фокс — гитара, бэк-вокал (1983—1993, 1999—2001, 2003—наши дни); вокал (1992—1993)

Бывшие участники 
 Тим Гейнс — бас-гитара, бэк-вокал, клавишные, пианино (1983—1986, 1986—1988, 1990—1993, 1999—2001, 2003—2004, 2010—2017)
 Мэтт Хёриш — бас-гитара, бэк-вокал (1986)
 Трэйси Ферри — бас-гитара, бэк-вокал (2004—2010)

Временная шкала

Дискография 
 The Yellow and Black Attack (1984)
 Soldiers Under Command (1985)
 The Yellow and Black Attack (Re-Issue) (1986)
 To Hell with the Devil (1986)
 In God We Trust (1988)
 Against the Law (1990)
 Reborn (2005)
 Murder by Pride (2009)
 The Covering (2011)
 Second Coming (2013)
 Fallen (2015)
 God Damn Evil (2018)
 Even the Devil Believes (2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
  Группа Вконтакте

Группы глэм-рока
Глэм-метал-группы США
Хеви-метал-группы из Калифорнии
Рок-группы США
Хард-рок-группы из Калифорнии
Христианские рок-группы США
Музыкальные коллективы из Калифорнии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1983 году
Исполнители Enigma Records
Исполнители Hollywood Records
Квартеты